«Пор-Манеш» — картина французского художника-постимпрессиониста Анри Море́ из собрания Государственного Эрмитажа, единственная картина Море́ в российских музеях.

На картине изображён небольшой залив в окрестностях городка  на Бискайском побережье Бретани. Безлюдные крутые склоны бухты покрыты разноцветными травами, у самой воды стоит дом с пристройкой, на воде две лодки, на дальнем плане на высоком холме виднеется маяк. В правом нижнем углу подпись художника и дата: Henry Moret. 96.

Картина написана в 1896 году в городке Пулдю (коммуна Клоар-Карноэ) неподалёку от Понт-Авена, где Море начиная с 1895 года жил и работал, и сразу же была выставлена в галерее Поля Дюран-Рюэля. В 1898 году в Париж приехал крупный российский промышленник С. И. Щукин и 13 августа купил её. Эта картина оказалась его первой покупкой произведений искусства и тем самым было положено начало его знаменитой коллекции новой французской живописи. Всего Щукин приобрёл три бретонских пейзажа Море, однако две картины его не устроили и по договорённости с Дюран-Рюэлем Щукин вернул их обратно.

После Октябрьской революции собрание Щукина было национализировано, и с 1923 года картина находилась в Государственном музее нового западного искусства. В 1948 году ГМНЗИ был расформирован и картина была передана в Государственный Эрмитаж. С конца 2014 года выставляется на четвёртом этаже здания Главного штаба, зал 408.

Эта картина так и осталась единственной работой Море в российских музеях.

Главный научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа А. Г. Костеневич считал, что Море

пробовавший воспользоваться цветовыми упрощениями Гогена… всё-таки больше ориентировался на Клода Моне и, в конце концов, выработал такую манеру, в которой любовь к широким плоскостям чистого цвета соединялась с живой трепетной фактурой. При всех декоративных склонностях, он, пожалуй, слишком хранил верность натурным наблюдениям. «Порт Манек» сразу подкупает свежестью тонов, но в сравнении с картиной [Моне] «На крутых берегах близ Дьеппа» здесь не приходится ожидать ни равной драгоценности цвета, ни равной обобщённости пейзажного образа.

Примечания

Литература 
 
 
 

Картины художников Франции
Картины из собраний Государственного Эрмитажа
Пейзажи XIX века
Картины из собрания Сергея Щукина